

Sigle
 Gruppo numerazione ridotta – assegnazione di un numero composto da poche cifre, in telefonia
 Guarda Nacional Republicana – gendarmeria portoghese
 Guardia Nazionale Repubblicana – gendarmeria della Repubblica Sociale Italiana

Codici 
 GNR – codice vettore ICAO di Gambia International Airlines
 gnr – codice ISO 639-3 della lingua gureng gureng

Musica 
 Grupo Novo Rock - gruppo musicale post-punk portoghese
 Guns N' Roses – gruppo musicale hard rock statunitense